Orange City ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Orange City, Verwaltungsgebiet im Bundesstaat New South Wales, Australien
 Orange City (Florida), Stadt im Bundesstaat Florida, Vereinigte Staaten
 Orange City (Iowa), Stadt im Bundesstaat Iowa, Vereinigte Staaten
 The Orange City, Beiname von Nagpur, Stadt im Bundesstaat Maharashtra, Indien